Pentagram (en español: pentagrama) puede referirse a:

Música 
 Pentagram, banda de Chile de thrash metal (1985–1987), (1991–1992), (2007–presente)
 Pentagram, banda de EE. UU. de doom metal (1971–);
 Pentagram, banda de India (1993–);
 Mezarkabul o Pentagram, banda de Turquía;

 Pentagram (1994), álbum de la banda noruega Gorgoroth;
 Pentagram (1990), álbum de la banda turca Mezarkabul;
 Pentagram (2000), álbum de la banda chilena Pentagram.

Miscelánea 
 Pentagram (1986), videojuego.
 Pentagram, estudio de diseño.